Olzog bezeichnet:

 Günter Olzog (1919–2007), deutscher Jurist und Verleger

 Olzog Verlag, deutscher Buchverlag